Este nombre se aplica a diferentes especies de plantas:
 en España, es otro nombre del olivo, la oleácea Olea europaea;
 en Puerto Rico, otro nombre del palo de aceituna, la simplocácea Symplocos martinicensis;
 en Guatemala y Honduras, otro nombre del talchocote, la simarubácea Simarouba amara;
 en Colombia, se aplica a dos árboles de la familia lamiáceas, Vitex cymosa y ''Vitex compressa.